JSP est un sigle qui peut désigner :
 jeu sur un plateau ;
 Jeux sur un plateau, un magazine consacré aux jeux de société ;
 JavaServer Pages, une technique basée sur Java pour créer dynamiquement des pages html ;
 JSP, le label d'une compagnie de disque indépendante au Royaume-Uni ;
 je ne sais pas, en langage SMS ou argot Internet ;
 Jeunes sapeurs-pompiers, des associations de formation de jeunes en matière de secourisme et lutte contre l'incendie.